Pseudocheylidae — семейство хищных тромбидиформных клещей из подотряда Prostigmata. Космополитная группа. В мире известно около 10 видов.

Описание 
Встречаются всесветно (космополитно). Длина тела от 0,23 мм до 1,1 мм окраска от бесцветной до красноватой. Развита бороздка между проподосомой и гистеросомой. Слабосклеротизированные клещи с вытянутым телом. Хищники, живущие в разнообразных условиях (во мхах, лесном подстилочном слое, в гнёздах птиц, под корой (Baker & Atyeo 1964).

Систематика 
Около 10 видов. Вместе с тремя небольшими семействами Adamystidae, Anystidae и Teneriffiidae входит в состав надсемейства Anystoidea.
Таксон был впервые выделен в 1909 году голландским зоологом Антоном Корнелиусом Одумансом (Anthonie Antoon Cornelis Oudemans Jzn; 1858—1943).
Сходное название имеет семейство Pseudochelidae, образованное для рода ракообразных  (Bresilioidea, Decapoda).

 Anoplocheylus Berlese, 1910 (=Rhagina Womersley, 1935)
 Anoplocheylus clavatus Baker & Atyeo, 1964
 Anoplocheylus europaeus Berlese, 1910
 Anoplocheylus paraclavatus van-Dis & Veckermann, 1991 — Южная Африка
 Anoplocheylus protea (Womersley, 1935) (=Rhagina protea) Womersley, 1935
 Anoplocheylus reticulatus van-Dis & Veckermann, 1991 — Южная Африка
 Anoplocheylus tellustrus van-Dis & Veckermann, 1991 — Южная Африка
 Neocheylus Trägårdh, 1906
 Neocheylus collis Baker & Atyeo, 1964
 Neocheylus natalensis Trägårdh, 1906
 Pseudocheylus Berlese, 1888
 Pseudocheylus biscutatus Berlese, 1888
 ? Stigmocheylus Berlese, 1910 (=Hemitarsocheylus Soliman & Zaher, 1975)
 ? Stigmocheylus brevisetus Berlese, 1910

Примечания

Литература 
 Baker, E. W. & Atyeo, W.T. 1964. A review of the mites of the family Pseudocheylidae Oudemans, 1909 (Acarina, Prostigmata). Bulletin of the University of Nebraska State Museum 4: 257—272.
 Walter, D. E., Lindquist, E. E., Smith, I.M., Cook, D.R. & Krantz, G.W. 2009. Order Trombidiformes. pp. 233—420 in Krantz, G.W. & Walter, D.E. (eds). A Manual of Acarology. Lubbock, Texas : Texas Tech University Press Third edition, 807 pp.

Ссылки 
 
 eol.org

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных